Чудін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Чудін Віталій Іванович ( 1929) — радянський державний діяч, міністр будівельного, дорожнього і комунального машинобудування СРСР.
 Чудіна Олександра Георгіївна (1923—1990) — радянська спортсменка, яка виступала у хокеї на траві, волейболі та різних дисциплінах легкої атлетики.
 Чудін Сергій Сергійович ( 1973) — радянський і російський футболіст.

Російські прізвища